Kunststoff steht für:
 Kunststoff, Werkstoff aus Makromolekülen
 Kunststoff (Kulturmagazin), deutsches Kulturmagazin

Kunststoffe steht für:
 Kunststoffe (Zeitschrift), Zeitschrift für die Kunststoffindustrie

Kunst-Stoffe steht für:
 Kunst-Stoffe, Verein zur Sammlung wiederverwendbarer Materialien